Батотичи (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Батотичах проживало 331 человек. Расположен на границе с Черногорией.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), доля сербской национальности лишь ненамного меньше боснийской.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 155 человек (46,83 %)
 Хорваты — 0 человек (0,00 %)
 Югославы — 1 человек (0,30 %)
 Мусульмане — 172 человека (51,96 %)
 Другие — 3 человека (0,91 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской